Municipio de Catarina kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Catarina (kommun i Guatemala), Departamento de San Marcos,

Nicaragua 

 Municipio de Catarina (kommun i Nicaragua), Masaya,